Луи-Мари-Виктор д’Омон де Рошбарон (; 9 декабря 1632 — 19 марта 1704, Париж), герцог д'Омон, пэр Франции — французский генерал.

Биография 

Сын герцога  Антуана д’Омона, маршала Франции, и Катрин Скаррон де Вавр.

Маркиз де Вилькье, Иль и Ноле, граф де Берзе, барон де Шап, Роштайе, Жонси, Эстрабон, Конвес и Молино, сеньор де Лис, Ла-Мот, Ла-Форе, Грайи и Ла-Тур-Брийбо.

Первоначально был известен, как маркиз де Шап.

16 ноября 1644 получил роту шеволежеров, вакантную после смерти маркиза д'Омона. 5 февраля 1646 набрал кавалерийский полк своего имени и служил в том же году волонтёром при осаде Дюнкерка, а в 1647 году при осаде Ла-Басе, и был во главе своего полка при осаде Ипра и битве при Лансе в 1648-м.

13 января 1649 получил патент на командование в Булони в отсутствие маркиза де Вилькье, своего отца, и командовал в том году и следующем.

5 января 1651 принял титул маркиза де Вилькье, после того, как его отец стал маршалом Франции, и снова получил патент на командование в Булони и зависимых местах в отсутствие отца. 3 июня стал наследником принадлежавшей его отцу должности капитана роты королевской гвардии (позднее рота Люксембурга).

Кампмейстер (14.07.1652). В этом качестве служил при осаде Сен-Мену (1653), осаде Стене и помощи Аррасу (1654), осадах Ландреси, Конде и Сен-Гилена (1655), осаде и бою под Валансьеном (1656), осаде Монмеди (1657), проводя зимы в Булони и Булонне.

26 февраля 1658 назначен наследником отца в должности губернатора Булонне. Участвовал в битве на Дюнах, взятии Дюнкерка, Берга, Фюрна, Ауденарде, Менена и Ипра в том же году. После заключения Пиренейского мира распустил свой полк, согласно приказу от 18 апреля 1661.

2 декабря 1665 при создании Кирасирского полка Короля стал кампмейстер-лейтенантом, а приказом от 7 декабря был восстановлен его кавалерийский полк.

Бригадир кавалерии (5.05.1667), служил в этом качестве при осадах Турне, Дуэ и Лилля. В январе 1668 сложил командование кирасирским полком и 3 апреля был назначен командиром кавалерии в армии, которую должен был возглавить герцог Орлеанский. 2 мая был подписан мир, и приказом от 24-го кавалерийский полк Омона был распущен. 

11 января 1669 наследовал отцу как герцог и пэр. Первый дворянин Палаты короля (10.03), на следующий день принёс присягу и отказался от должности капитана гвардии.

Сопровождал короля в походах в Нидерланды в 1672—1673 годах. Патентом от 10 декабря 1673 сформировал кавалерийский полк своего имени, которым командовал до марта 1677, следуя с королём во всех кампаниях.

С началом войны Аугсбургской лиги патентом от 20 августа 1688 снова сформировал свой кавалерийский полк. 31 декабря был пожалован в рыцари орденов короля. Сопровождал короля при осадах Монса и Намюра. Сложил командование полком в январе 1692 и оставил военную службу.

В 1701 году стал почётным членом Академии надписей и изящной словесности.

Семья 

1-я жена (21.11.1660): Мадлен-Фар Летелье (ок. 1646—22.06.1668), дочь Мишеля Летелье, канцлера Франции, и Элизабет Тюрпен

Дети:

 герцог Луи (19.06.1667—6.04.1723). Жена (1690): Олимп де Бруйи (ум. 1723), дочь Антуана де Бруйи, маркиза де Пьенн, и Франсуазы Годе
 сын (ум. 9.1669)
 Мадлен-Элизабет-Фар (1662—18.10.1728). Муж (14.10.1677): маркиз Жак-Луи де Беринген (ум. 1723)
 Анн-Шарлотта (1664—15.04.1724). Муж (4.02.1683): маркиз Франсуа-Жозеф де Креки (1662—1702)

2-я жена (28.11.1669): Франсуаза-Анжелика де Ламот-Уданкур (1650—5.04.1711), дама де Файель, дочь Филиппа де Ламот-Уданкура, герцога де Кардона, маршала Франции, и Луизы де При, маркизы де Туси

Сын:

 Луи-Франсуа (30.03.1671—6.11.1751), маркиз де Шап, герцог д'Юмьер. Жена (15.05.1690): Анн-Луиза-Жюли де Креван д'Юмьер (1665—19.11.1748), дочь Луи IV де Кревана, герцога д'Юмьера, и Луизы-Антуанетты де Лашатр

Бастард:

 Луи д'Омон (ок. 1675—9.05.1747), называемый де Жонси. Конюший, сеньор де Жонси, рыцарь ордена Святого Людовика, майор кавалерийского полка Берингена. Аноблирован королём в декабре 1739, управляющий пажами Малой конюшни и Палаты

Литература 

 , pp. 878—879
 , p. 233
 , coll. 47—48
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. VI. — P.: Claud Herissant, 1763, pp. 350—352

Генералы Франции XVII века
Участники Тридцатилетней войны
Участники Голландской войны
Участники войны Аугсбургской лиги
Пэры Франции
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон